Kwas kumarowy – organiczny związek chemiczny z grupy kwasów fenolowych, pochodna kwasu cynamonowego. Ze względu na położenie grupy hydroksylowej można wyróżnić trzy izomery: orto, meta i para. Izomer para jest izomerem najbardziej rozpowszechnionym w przyrodzie.

Kwas kumarowy jest jednym z głównych budulców lignocelulozy. Znajduje się w wielu gatunkach roślin, m.in. orzeszkach ziemnych, pomidorach, marchwi i czosnku. Ma własności przeciwutleniające. Uważa się, że zmniejsza ryzyka wystąpienia raka żołądka przez ograniczenie powstawania nitrozoamin.

Zobacz też: kumaryna

Przypisy 

Kumarowy, kwas
Kumarowy, kwas